U 123 oder U-123 bzw. 123 steht für:

 SM U 123, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 123 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 123, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-123, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung